Het martelaarschap van de heilige Erasmus (Dirk Bouts), triptiek van Dirk Bouts uit ca. 1450-1460
Het martelaarschap van de heilige Erasmus (Poussin), altaarstuk van Nicolas Poussin uit 1630